

Населені пункти та їхні частини

 Бжезувка — село в гміні Щуцин Домбровського повіту Малопольського воєводства
 Березівка (Бжезувка) — село в гміні Гижне Ряшівського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезувка — село в гміні Тарновець Ясельського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезувка — село в гміні Ропчице Ропчицько-Сендзішовського повіту Підкарпатського воєводства
 Бжезувка — село в гміні Гажлях Цешинського повіту Сілезького воєводства
 Бжезувка — частина села Воля-Забежовська в гміні Неполоміце Велицького повіту Малопольського воєводства
 Бжезувка — частина села Мехув-Кольонія в гміні Казанув Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки